Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Bukowo – kolonia wsi Bukowo Duże w woj. podlaskim w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz
 Kolonia Bukowo – kolonia wsi Bukowo w woj. warmińsko-mazurskim w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce